Il singolare del torneo di tennis ATP Venezia 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mario Martínez che ha battuto in finale Paolo Bertolucci 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Adriano Panatta (quarti di finale)
 José Higueras (quarti di finale)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Carlos Kirmayr (primo turno)

 Mario Martínez (campione)
 Ricardo Ycaza (secondo turno)
 Ricardo Cano (secondo turno)
 Ángel Giménez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Venezia 1981